Pietro Nelli – pittore italiano del XIV-XV secolo
Pietro Nelli – pittore italiano del XVII-XVIII secolo
Pietro Nelli – poeta italiano